Sijena ima više značenja:
 Sijena
 Sijena (Mesina)